Zumwaltkan syfta på:

 Zumwalt-klass – en klass av amerikanska jagare
 Zumwalt, Oregon – en övergiven ort på Zumwaltprärien